Stati Uniti d'America
Mellen – township della Contea di Menominee, Michigan
Mellen – città della Contea di Ashland, Wisconsin